Achille Giovannoni (1926-2016) – canottiere francese
 Guilherme Giovannoni (1980) – cestista brasiliano
 Gustavo Giovannoni (1873-1947) – architetto e ingegnere italiano
 Jean-Louis Giovannoni (1950) – poeta e scrittore francese
 Renzo Giovannoni (1918 – ...) – calciatore italiano
 Stefano Giovannoni (1954) – designer italiano